

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19
 Równie – część miasta Brzostek
 Równie – część miasta Ciężkowice
 Równie – przysiółek wsi Stradomka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Równie – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Równie – część wsi Rożnowice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Równie – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Równie – część wsi Pasierbiec w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Równie – część wsi Gruszów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Równie – część wsi Biała Niżna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Równie – część wsi Wojnarowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Równie – część wsi Polany w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój
 Równie – część wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Równie – część wsi Gruszów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko
 Równie – część wsi Łowczówek w woj. małopolskim, w pow. tarnowskiM, w gminie Pleśna
 Równie – część wsi Pleśna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskiM, w gminie Pleśna
 Równie – część wsi Rzuchowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskiM, w gminie Pleśna
 Równie – część wsi Górki w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów
 Równie – część wsi Mrukowa w woj. podkarpackim, w pow. jasielski m, w gminie Osiek Jasielski
 Równie – część wsi Nadolany w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Bukowsko